Caragea ist der Nachname von:

 Corina Caragea (* 1982), rumänische Fernsehmoderatorin
 Ioan Gheorghe Caragea, siehe Ioannis Georgios Karatzas (1754–1844), Herrscher über die Walachei von 1812 bis 1818